Patronyme français, porté notamment par :
Roger Guérillot, 1904 - 1971, colon français d'Oubangui-Chari, puis diplomate de la République centrafricaine.
, peintre italienne d'ascendance française

Homonymie
Homonymie de patronyme